Assalto al treno postale Glasgow-Londra – rapina del 1963

Cinema
 The Great Train Robbery – film del 1903 diretto da Edwin S. Porter
 The Great Train Robbery – film del 1941 diretto da Joseph Kane

Letteratura
 La grande rapina al treno (The Great Train Robbery) – romanzo di Michael Crichton del 1973

Musica
 Great Train Robbery – brano musicale di Black Uhuru, traccia della Colonna sonora di Grand Theft Auto

Televisione
The Great Train Robbery – miniserie televisiva in due parti del 2013